Elena Paleologa (1428-1458), figlia di Teodoro II Paleologo
Elena Paleologa (figlia di Tommaso Paleologo), figlia di Tommaso Paleologo
Elena Paleologa (figlia di Demetrio Paleologo), figlia di Demetrio Paleologo